Глиняное — название населённых пунктов:

Украина 
 Глиняное — село в Добровеличковском районе Кировоградской области.
 Глиняное — село в Сумском районе Сумской области.

См. также 
 Глиняный (значения)